Bordi ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Bordi (* 1938), rumänischer Wasserballspieler
 Roberto Bordi (* 1946), italienischer Weihbischof